Terneuzen (gemeente), een gemeente in Zeeuws-Vlaanderen, in de Nederlandse provincie Zeeland
Terneuzen (stad), de hoofdplaats van bovengenoemde gemeente en de grootste plaats van Zeeuws-Vlaanderen